

Astronomia
 1760 Sandra – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
Sandra – film del 1924 diretto da Arthur H. Sawyer
Sandra – film del 1959 diretto da Jose De Villa
Sandra – film tv del 1988 diretto da Guido Henderickx

Geografia
Șandra – comune della Romania nel distretto di Timiș

Onomastica
Sandra – nome proprio di persona femminile

Persone
Sandra – cantante tedesca

Personaggi
Sandra – personaggio della serie Pokémon
Sandra – personaggio di Romanzo criminale

Altro
Sandra – nome comune del pesce Sander lucioperca

Altri progetti